Diese Liste verzeichnet die amtierenden Gouverneure (chiji, jap. , ) der 47 Präfekturen Japans (to/dō/fu/ken, ).

Stand: 27. Januar 2023

Die Standardreihenfolge folgt der Sortierung von Nord nach Süd nach ISO 3166-2.

Weblinks 
 Zenkoku Chijikai: , abgerufen am 27. Januar 2023 (japanisch, englisch ).

!